Jumeaux de Mzouazia, plus couramment abrégée en AS Jumeaux, est un club mahorais de football fondé en 1946 et basé à Mzouazia, village de la commune de Bouéni à Mayotte.

Le club joue ses matchs à domicile au Stade de Mzouazia, doté de 1 950 places.

Palmarès

Présidents du club 

  Ben Zoubair
  Mohamed Kamal Eddine
  Lami Alonzo

Notes et références 

Club de football à Mayotte
Club de football fondé en 1946